Kínában:
 Talien
 Port Arthur-i mészárlás
 Port Arthur-i csata
 Port Arthur ostroma

Ausztráliában:
 Port Arthur (Tasmania)
Port Arthur (Dél-Ausztrália)

USA:
 Port Arthur (Texas)
 Port Arthur (Wisconsin)

Kanada:
 Port Arthur (Ontario) egykori település, most Thunder Bay része
 Port Arthur (elektori kerület)

Finnország:
 Turku VIII. kerülete

Egyéb:
  Port Arthur, kitalált bolygó a BattleTech univerzumban
 Port Arthur,  Alekszandr Sztyepanov orosz író kétkötetes regénye